Suite voor strijkorkest (Bridge), een compositie van de Brit Frank Bridge
Suite voor strijkorkest (Klami), een compositie van de Fin Uuno Klami
Suite voor strijkorkest (Olsen), een compositie van de Noor Ole Olsen